Kotz ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Kotz (1604–1665), Obrist der Landgrafschaft Hessen-Kassel und Stadtkommandant
 Ernst Kotz (1887–1944), deutscher Adventisten-Missionar, Linguist und Anthropologe 
 Samuel Kotz (1930–2010), US-amerikanischer Statistiker
 Walter Kotz (* 1911), deutscher Fußballspieler

Außerdem:
 Kotz von Dobrz, österreichisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Kötz (Begriffsklärung)
 Kootz
 Kotze
 Kotzen
 Koz